Soulless – album dei Grave del 1994
 Soulless – EP dei Blood for Blood del 1996
 Soulless – singolo dei Fake Problems del 2010